Сент-Ама́н-Су (, ) — упразднённый кантон во Франции, находился в регионе Юг — Пиренеи, департамент Тарн. Входил в состав округа Кастр.

Код INSEE кантона — 8128. Всего в состав кантона Сент-Аман-Су входили 8 коммун, из них главной коммуной являлась Сент-Аман-Су.

Кантон упразднили в марте 2015 года.

Население 
Население кантона на 2009 год составляло 6637 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Сент-Аман-Су на сайте INSEE
 Население коммун департамента Тарн на сайте INSEE
 Расположение кантона Сент-Аман-Су на карте Франции

Упразднённые кантоны департамента Тарн